Радислав Ильич Никчевич (; 23 января 1917, Стубица — август 1941, Милошево) — югославский юрист, партизан Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.

Биография 
Родился 23 января 1917 в селе Стубица близ Никшича. В возрасте двух лет с семьёй переехал в Ягодину. Окончил юридический факультет Белградского университета в 1938 году и устроился на стажировку в адвокатскую контору. В 1935 году был принят в Коммунистическую партию, заняв должность секретаря Моравского окружного комитета.

В 1941 году Радислав вступил в партизанское движение, сотрудничая с партизанами в Центральной Сербии. В августе 1941 года вместе с Гойко Друловичем они, переодевшись в крестьянскую одежду, направились на телеге в селение Рача. Немецкие войска, однако, задержали их в Ягодине и отправили к коменданту. Комендант попытался организовать допрос с пытками для Радислава, но тот оказал сопротивление, начав стрельбу из пистолета. Друлович воспользовался шумом и сбежал, а Радислава отправили в тюрьму в центре Ягодины.

Спустя несколько дней Радислава перевели в Милошево, где вместе с отцом Ильёй он был расстрелян.

Указом Иосипа Броза Тито от 7 июля 1951 Радиславу Никчевичу посмертно было присвоено звание Народного героя Югославии.

Литература 
 Народни хероји Југославије. „Младост“, Београд 1975. година.

Казнённые во Вторую мировую войну
Выпускники Белградского университета
Югославские партизаны
Коммунисты Югославии
Расстрелянные в Сербии
Коммунисты Сербии
Казнённые в 1941 году